Capitano  évoque :
 un grade militaire italien :
 capitano, dans l'Armée de terre italienne ;
 primo capitano, dans l'Armée de terre italienne ;
 capitano, dans lAeronautica Militare, l'armée de l'air italienne ;
 primo capitano, dans lAeronautica Militare ;
 capitano, dans l'Arme des Carabiniers ;
 primo capitano, dans l'Arme des Carabiniers ;
 capitano di corvetta , dans la Marina militare, la marine militaire italienne ;
 capitano di fregata , dans la Marina militare ;
 capitano di vascello , dans la Marina militare.

Voir aussi